Морско́й — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.

Входит в состав Тормосиновского сельского поселения.

История 
Хутор Морской (Кругло-Морской) основан в начале XIX века. Впервые обозначается на «Подробной карте земли Войска Донского, составленной в 1833 году под руководством генерал-майора Богданова»  Название хутор получил от расположенных вблизи озёр и лиманов. . По другой версии, хутор Морской основан казаком Морсковым. 

До революции в Морском проживали в основном старообрядцы.

По данным «Списка населенных мест Земли Донского войска» за 1859 год на территории хутора Кругло-Морской площадью 53 версты в 29 дворах проживало: 115 человек мужского пола и 163 женского. Хутор развивался и рос стремительными темпами и уже по данным «Списка населенных мест Земли Донского войска» переписи за 1873 год  в х. Морской было: дворов — 130; число жителей м.п. — 361, ж.п. — 390. 

На хуторе есть братская могила, на которой в 1966 году был установлен памятник. Через несколько десятилетий памятник пришёл в негодность, и вместо него установили новый обелиск.

География 
Хутор Морской расположен на юго-западе Волгоградской области примерно в 60 км к юго-востоку от посёлка городского типа Чернышковский, на северной границе массива Цимлянских песок, по линии грунтовой автодороги Нижнегнутов - Тормосин.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Чернышковского района